

Cours d'eau italiens
En 2006, un membre du Club alpin français de Nice – Mercantour, auteur d'un glossaire sur les vocabulaires et la toponymie des pays de montagne, donne stura comme désignation commune d'un torrent. S'éloignant du sens, le nom commun se transforme en nom propre, comme dans Estéron, rivière des (Alpes-Maritimes. 

En Italie, on rencontre six occurrences de cette graphie, utilisée pour un hydronyme de cours d'eau à régime torrentiel :
 Stura di Demonte (Piémont) ;
 Stura di Lanzo (Piémont) ;
 Stura del Monferrato (Piémont) ;
 Stura di Masone (Ligurie et Piémont),  ;
 Stura del Mugello (Toscane) ;
 .

Ancien département français
 La Stura (département) est l’ancien département français nommé d’après le cours d’eau local, la Stura di Demonte.

Notes et références